Kung Lear eller King Lear kan syfta på: 

Kung Lear – en pjäs från 1608 av William Shakespeare originaltitel King Lear
 Korol Lir – en sovjetisk film från 1971 i regi av Grigorij Kozintsev
 King Lear (1971) – en brittisk film i regi av Peter Brook
 Kung Lear (TV-film, 1983) – en brittisk TV-film i regi av Michael Elliott
 King Lear (1987) – en amerikansk film i regi av Jean-Luc Godard
 Kung Lear (TV-film, 1997) – en svensk TV-film i regi av Peter Oskarson
 King Lear (1999) – en film från 1999
 King Lear (2008) – en film från 2008
 Kung Lear (opera) - en opera av Aulis Sallinen från 2000

Se även
 Lear (opera) – en opera i två akter med musik av Aribert Reimann